een kerk gewijd aan Folquinus van Terwaan, ook als Volkwin of Folkwin gespeld:
Sint-Folquinuskerk (Cormette), in het tot Zudausques behorende dorp Cormette
Sint-Folquinuskerk (Ekelsbeke)
Sint-Folquinuskerk (Pitgam)
Sint-Folquinuskerk (Saint-Folquin)
Sint-Folquinuskerk (Volkerinkhove)
Sint-Folquinuskerk (Wizernes)